Крива Река, или Крива Ријека може бити:

 Крива Река (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ, Србија
 Крива Река (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Моравички округ, Србија
 Крива Река (Чајетина), насеље у општини Чајетина, Златиборски округ, Србија
 Крива Ријека (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, Босна и Херцеговина

или:

 Крива река (притока Биначке Мораве), река у гњиланском крају, општина Ново Брдо, општина Косовска Каменица и општина Гњилане, која се код насеља Доње Кормињане улива у Биначку Мораву, Косовскопоморавски округ, Србија
 Крива река (област), област у сливу истоимене реке у гњиланском крају од Новог Брда до Биначке Мораве, Косовскопоморавски округ, Србија
 Крива река (притока Пчиње), река која се улива у Пчињу, Северна Македонија 
 Крива река (притока Стригове), река која се улива у Стригову, Босна и Херцеговина